Переслідування — гонитва за ким-небудь, намагання наздогнати, захопити, знищити і т. ін. || Висліджування кого-небудь із метою покарання, віддання до суду.
 Переслідування — ходіння невідступно за ким-небудь, супроводження кого-небудь скрізь з якоюсь метою.
 Переслідування — перен. утиск, пригноблення кого-небудь. || Заборона чого-небудь, оголошення незаконним, недозволеним.
 Переслідування (фільм)

Посилання 
 Переслідування /Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії України